Lettieri puede referirse a:

Al Lettieri, actor;
Alberto Lettieri, historiador;
Gabriel Lettieri, futbolista;
Roberto Lettieri, sacerdote.